Rogers Cup 2019, właśc. Rogers Cup presented by National Bank 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2019 z cyklu Canadian Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 5–11 sierpnia 2019 roku w Montrealu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 6 338 885 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019
2019 w Kanadzie
US Open Series 2019